Cavalli es un apellido italiano, plural de la palabra italiana cavallo (en español: caballo). Este término puede hacer referencia a:

Personas 
 Aldo Cavalli (1946-), arzobispo y diplomático de la Santa Sede;
 Capri Cavalli (1982-), porn star canadiense;
 Emanuele Cavalli (1904-1981), pintor italiano, hermano de  Giuseppe;
 Francesco Cavalli (1602-1676), compositor, organista, y cantante italiano;
 Franco Cavalli (1942-), político suizo (SP) y carcinólogo;
 Giovanni Cavalli (1809–1879), militar italiano;
 Giuseppe Cavalli (1904-1981), fotógrafo italiano;
 Jean-Michel Cavalli, (1959-), jugador y entrenador de fútbol francés, padre de: 
 Johan Cavalli (1981-), futbolista francés;
 Leona Cavalli (1969-), actriz brasileña;
 Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922-), genetista italiano;
 Marina Giulia Cavalli (1960-), actriz italiana;
 Marta Cavalli (1998-), deportista italiana;
 Molly Cavalli (1989-), porn star estadounidense;
 Olimpia Cavalli (1930–2012), actriz italiana de cine y teatro;
 Pierre Cavalli (1928–1985), músico suizo de jazz;
 Rachael Cavalli (1984-), actriz pornográfica y modelo erótica estadounidense;
 Roberto Cavalli (1940-), estilista y modista italiano;
 Simone Cavalli (1979-), futbolista italiano;
 Simonetta Cavalli, mezzosoprano italiana;
 Valeria Cavalli (1959-), actriz italiana;
 Veneranda Bragadin Cavalli (XVI-XVII siglo), escrittora italiana;
 Víctor Barberis Cavalli (1899-1963), más conocido como Víctor Barberis, poeta y profesor chileno.

Arquitectura 
 Palazzo Cavalli (Busseto), mansión burguesa situada en Busseto, Italia.